Вілле́тт-сюр-Об () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на схід від Парижа, 55 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 27 км на північ від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 274,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллетт-сюр-Об на сайті французького Національного інституту географії
 Віллетт-сюр-Об на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллетт-сюр-Об на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллетт-сюр-Об на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллетт-сюр-Об на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об